Candia (város) Iráklio/Héraklion krétai város olasz neve
Candia (tó) Torino megyében